Homerun steht für:

 Home Run, Begriff aus dem Baseball
 Homerun (Album), Doppelalbum der Kelly Family
 Homerun (Film), Film von Ron Shelton
 HomeRun, österreichisches Musiklabel mit Musikverlag

Sonstiges:
 Homerun Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika